Абля́ция, аблация ( — отнятие) — многозначный термин: 

 Абляция в науках о Земле — удаление снега, фирна и льда в результате таяния и испарения, зависящее главным образом от климатических факторов;
 Абляция в физике твёрдого тела — удаление (испарение) вещества с поверхности при воздействии лазерного излучения (смотри Лазерная абляция);
 В астрономии — механизм уменьшения массы малых небесных тел (метеоритов, комет и т. п.) при прохождении плотных слоёв атмосферы планет или сильном нагревании вблизи звёзд;
 Абляционная защита в космонавтике, ракетостроении и авиации — способ эффективного снижения перегрева конструкционных элементов фюзеляжа, обтекателей или двигателя набегающим потоком или реактивным факелом за счёт отбора теплоты на плавление-испарение или прямую возгонку слоя специального защитного материала;
 В медицине имеет тот же смысл физического процесса удаления или разрушения (прижигания) некой части из совокупности биологических тканей, в некотором смысле аналог хирургического удаления. Термин часто используется в контексте использования медицинских лазеров, когда лазерный луч разрушает (денатурирует) белковые структуры тканей (см. Лазерная абляция). Также нагреванием до определённых температур разрушают токопроводящие пути в сердце (см. Радиочастотная абляция).
 Хирургическая абляция, так же известна как абляция сердца, - это хирургическая процедура, направленная на коррекцию ненормального электрического ритма работы сердца.

Примечания